Яков Голубев:
 Голубев, Яков Андреевич (1913—1973) — советский живописец, пейзажист, член Ленинградского Союза художников.
 Голубев, Яков Иванович (1800—1889) — русский государственный и финансовый деятель, тайный советник.